Рвање за жене на олимпијске игре уведено је први пут на Олимпијским играма 2004. године у Атини. Такмичење је одржано у сали Пољопривредног факултета у Пекингу 16—17. августа. Жене су се такмичиле само слободним стилом у четири категорије: до 48 кг, 55 кг, 63 кг и 75 кг.

У такмичењу су учествовале такмичарке из 30 земаља. По категоријама:
 48 кг — 17 такмичарки
 55 кг — 16 такмичарки
 63 кг — 17 такмичарки
 75 кг — 16 такмичарки

Само седам земаља је учествовало са такмичаркама у све четоири категоријама: Канада, Кина, Јапан, Казахстан, Русија, Украјина и САД
Свака земља може имати само једну такмичарку у свакој категорији

Распоред такмичења

16. август 2008. (субота)

17. август 2008. (недеља)

Квалификације за учешће на играма

Жене слободни стил

Учеснице такмичења

Освајачи олимпијских медаља у рвању за жене

Биланс медаља

Види још 
 Рвање

Спољашње везе 
 Fila Wrestling 
 List of qualified wrestlers per Country for the Beijing 2008 Olympic Games 
 Nominative list of the qualified wrestlers for the 2008 Beijing Olmypic Games 

Рвање на олимпијским играма
Спортови на Летњим олимпијским играма 2008.